Sleep jelentései:

Zene 
 Sleep (együttes), amerikai metalegyüttes
 Sleep (rapper), amerikai hiphop előadó
 Sleep (album), Max Richter 2015-ös lemeze

Informatika 
 sleep (Unix), Unix-parancs